„Modern Day Delilah” – singel Vana Stephensona z albumu Righteous Anger (1984)
 „Modern Day Delilah” – singel Kiss z albumu Sonic Boom (2009)